Austin Nichols (1980-), un acteur américain ;
 Austin Nichols (1982-), un joueur de basket-ball américain ;
 Austin Nichols (1994-), un joueur de basket-ball américain.